idealizacja (mechanizm obronny)
 prymitywna idealizacja
 idealizacja (psychologia poznawcza)